Miejscowości w USA:
 Munson – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Santa Rosa
Gminy w USA:
 Munson (ang. Munson Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Munson (ang. Munson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Munson (ang. Munson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Geauga